Jan Wouters (17 de Julho de 1960 em Utrecht) é um ex-jogador de futebol que atualmente é treinador.

Carreira 
Wouters jogou no PSV, FC Utrecht , Bayern de Munique e Ajax.

Seleção 
Wouters integrou a Seleção Neerlandesa de Futebol da Copa do Mundo de 1990 e 1994 e nas Eurocopas de 1988 e 1992.

Treinador 
Ele era o treinador do clube da Premier League da Escócia o Rangers depois de Dick Advocaat e junto com Alex McLeish. Ele deixou os Rangers no final da temporada 2005-06 junto com McLeish e Andy Watson.

Títulos 
Football Club Utrecht:

Copa dos Países Baixos: 1984-85

Ajax:

Eredivisie: 1989–90

Copa dos Países Baixos: 1986–87

Taça dos Clubes Vencedores de Taças: 1986–87

Copa da UEFA: 1991–92

Bayern München:

Bundesliga: 1993–94

PSV:

Copa dos Países Baixos: 1995–96

Seleção Neerlandesa de Futebol:

Eurocopa 1988

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do FC Utrecht
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1988
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Eurocopa de 1992
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Treinadores de futebol dos Países Baixos
Treinadores do PSV Eindhoven
Treinadores do AFC Ajax